Grana se poate referi la:

 Grana (Germania), sat din landul Saxonia-Anhalt, Germania.
 Grana, Piemont, comună din provincia Asti, Italia